Le Nontronnais baptisé Périgord vert est une région naturelle de France située dans le département de la Dordogne.
 Le Périgord vert est une des quatre appellations touristiques du Périgord.
 Le Pays Périgord vert est une structure de regroupement de collectivités locales françaises du département de la Dordogne.